Beyersdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Beyersdorff (1885–1952), deutscher Jurist und Gründer der Vereinigung für junge Kunst
 Günter Beyersdorff (* 1945), deutscher Bibliothekar und  Hochschullehrer
 Oskar Beyersdorff (1830–1887), deutscher Arzt und Parlamentarier